Bezuidenhout ist der Familienname folgender Personen:

 Bernadine Bezuidenhout (* 2000), südafrikanische Cricketspielerin
 Kristian Bezuidenhout (* 1979), australisch-südafrikanischer Musiker
 Niek Bezuidenhout (* 1950), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler